Минзагир Нацибулин (1908 год, село Старый Барыш, Тетюшский уезд, Казанская губерния — 17 октября 2001 года, Казань, Татарстан) — проходчик шахты «Буланаш» № 4 треста «Егоршинуголь» комбината «Свердловскуголь» Министерства угольной промышленности СССР, Свердловская область. Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Родился в 1908 году в крестьянской семье в селе Старый Барыш (сегодня — Старое Барышево) Казанской губернии. После смерти отца оставил своё обучение в школе и помогал матери в личном хозяйстве. Подростком батрачил. С 1926 года — разнорабочий на шахте «Калат» Кировоградского медного рудника Свердловской области. С 1930 по 1933 год проходил срочную службу в Красной Армии. После армии трудился проходчиком на шахте № 16 Московского метрополитена. Позднее был назначен бригадиром проходчиков. Под его руководством бригада занимала передовые места в социалистическом соревновании.

С 1939 года трудился бригадиром проходчиков на шахтах треста «Егоршинуголь» Буланашского угольного месторождения в посёлке Буланаш Свердловской области. Бригада Минзагира Нацибулина каждую смену проходила до 70 метров горных выработок вместо 55 метров запланированных, ежесменная выработка бригады достигала 140 % от плановых заданий. За свою выдающуюся трудовую деятельность награждался медалями.

С 1953 года бригада трудилась на шахте «Буланаш-4». В бригаде применялись передовые методы добычи угля и новое шахтное оборудование, в результате чего значительно возросла производительность труда и уменьшилась себестоимость производства. Каждый год бригада добывала около 300 тысяч тонн угля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития угольной промышленности в годы пятой пятилетки и в 1956 году» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Свердловского областного Совета народных депутатов.

После выхода на пенсию проживал в Казани.

Скончался в 2001 году. Похоронен на старом татарском кладбище в посёлке Мирный в Приволжском районе Казани.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За трудовое отличие» (04.09.1948)
 Медаль «За трудовую доблесть» (28.10.1949)
 Отличник социалистического соревнования Министерства угольной промышленности СССР
 Почётный шахтёр.

Литература 
 Шитин С. Проходчик Минзагир Нацибулин [Текст] : [Бригадир проходчиков шахты «Буланаш-4» треста «Егоршинуголь»]. — Свердловск : Кн. ред., 1958. — 23 с.; 20 см. — (Герои Социалистического Труда).
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998—703 с., илл

Ссылки 
 

Депутаты Свердловского областного совета